Marco Emilio Lépido puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Marco Emilio Lépido.— El triunviro.
 Marco Emilio Lépido (cónsul 285 a. C.).— Cónsul en el año 285 a. C.
 Marco Emilio Lépido (cónsul 232 a. C.).— Cónsul en el año 232 a. C.
 Marco Emilio Lépido (cónsul 187 a. C.).— Cónsul en los años 187 y 175 a. C.
 Marco Emilio Lépido (cónsul 158 a. C.).— Cónsul en el año 158 a. C.
 Marco Emilio Lépido (cónsul 126 a. C.).— Cónsul en el año 126 a. C.
 Marco Emilio Lépido (cónsul 78 a. C.).— Cónsul en el año 78 a. C.
 Marco Emilio Lépido (cónsul 6).— Cónsul en el año 6 d. C.
 Marco Emilio Lépido (esposo de Drusila).— Ejecutado por Calígula.
 Marco Emilio Lépido (hijo de Lépido).— Ejecutado por Augusto.
 Marco Emilio Lépido (pretor).— Pretor en los años 218 y 213 a. C.
 Marco Emilio Lépido (tribuno militar).— Muerto en el año 190 a. C.
 Marco Emilio Lépido Porcina.— Cónsul en el año 137 a. C.